Bohemians, lidově Bohemka, má více významů:

 Bohemians Praha 1905 – fotbalový klub z pražských Vršovic
 FK Bohemians Praha – fotbalový klub (bývalý FC Střížkov Praha 9)
 FC Bohemians Praha – původní fotbalový klub Bohemians Praha, t.č. v konkurzu
 Kauza Bohemians – soudní spory o název Bohemians
 TJ Bohemians Praha – sportovní klub sdružující oddíly v různých sportovních odvětvích
 HC Bohemians Praha – hokejový klub hrající v Neratovicích
 FbŠ Bohemians – florbalový klub z Prahy
 Bohemians 1905 (futsal) – bývalý futsalový klub z Prahy

Zahraniční
  Bohemian FC – irský fotbalový klub z Dublinu
  Bohemian Sporting Club – filipínský fotbalový klub z Manily
  Baltimore Bohemians – americký fotbalový klub z Baltimore
  Cork Bohemians F.C. – irský fotbalový klub z Corku
  Galway Bohemians F.C. – irský fotbalový klub z Galway
  UL Bohemians R.F.C. – irský rugbyový klub z Limericku